Die Liste der Bodendenkmäler in Remscheid enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen (Stand: August 2020). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Stadt Remscheid eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Remscheid
 Liste der Naturdenkmale in Remscheid
 Liste der geschützten Landschaftsbestandteile in Remscheid
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Remscheid
 Liste der Naturschutzgebiete in Remscheid

Quellen 
 Liste der Bodendenkmäler der Stadt Remscheid (Stand: August 2020)

Remscheid
Kultur (Remscheid)